Bas (późnołac. bassus – gruby, krótki, niski) – termin związany z muzyką, może oznaczać m.in.:
 bas – najniższy głos męski, zwykle obejmuje w chórze skalę od F do c1 lub e1, a w śpiewie solowym skalę C (od D do e1); niższe dźwięki osiąga tzw. basso profondo
 bas – najniższy głos instrumentalny kompozycji polifonicznej (wielogłosowej)
 bas – potoczna nazwa gitary basowej oraz kontrabasu
 bas – lewa strona klawiatury fortepianu i klawesynu
 bas – pedał w organach
 Bas – utwór zespołu Skaldowie, z albumu Cała jesteś w skowronkach (1969)
 bas – guziki strony basowej w akordeonach i harmoniach
 Bas lub Bias – władca Bitynii

Szwajcaria:
 Bas-Intyamon – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Gruyère

Skróty:
 Brake Assist System – system wspomagania nagłego hamowania
 British Antarctic Survey

Zobacz też: